Harp steht für:
 Englisch für Harfe
 Englisch umgangssprachlich für Mundharmonika

Harp heißen folgende geographische Objekte:
 Harp (Arkansas), kleiner Ort im Hot Spring County, Arkansas, USA
 Harp (Georgia), kleiner Ort im Fayette County, Georgia, USA
 Harp (Kalifornien), kleiner Ort im Stanislaus County, California, USA
 Harp (Maryland), kleiner Ort im Frederick County, Maryland, USA
 Harp-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Harp Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Harp Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Lac Harp, See in Quebec, Kanada

Harp ist Personenname von
 Helen Harp, anglisierter Name von María Elena Arpón (* 1948), spanische Schauspielerin

Die Abkürzung HARP bezeichnet:
  High Altitude Research Project, ein Projekt zur Erforschung der Ballistik von Wiedereintrittskörpern in großer Höhe
  HARP/ACSIS, das Submillimeter-Spektralanlyse-System des hawaiianischen James Clerk Maxwell Telescope
 Home Affordable Refinance Program, ein Programm der US-Regierung zur Immobilienfinanzierung

Siehe auch:
 Harper
 HAARP
 Sacred Harp
 Harp Madalyası
 Harpen
 The Grass Harp
 Gaelic harp
 Harb (Begriffsklärung)

Abkürzung